Dimas Pessetti  (São Paulo, 1967) Artista Multimídia, desenhista, pintor,  documentarista e historiador , licenciado pela Pontifícia Universidade Católica Campinas . Em meados da década de 1990 fez sua primeira exposição intitulada Janelas, no Espaço da Caixa Econômica Federal  em Campinas, inaugurando o ciclo de exposições artísticas  naquela cidade,  Alem do projeto Ateliê aberto iniciado na mesma época .  
Em 1999 transfere-se para Nova York, onde realizou varias residências e imersões no universo das artes.

Retornando ao Brasil  passa a trabalhar com produção de video arte e programas documentais, sendo  um dos cofundadores do Programa  Avesso, que  trazia uma linguagem pioneira sintetizada em videos curtos documentais  de 03 minutos, criando uma nova linguagem documental para a época. o conteúdo chegou a ser tão importante como referencia de processo de bastidores que era  utilizado por dezenas de universidades em todo Brasil,  como material complementar para formação de graduação  para cursos de Desing, Jornalismo, Publicidade, Arte, entre outras áreas . Produziu mais de uma centena de documentários de grande expressão no cenário Cultural Social e   Socioambiental, tornando-se assim um dos grandes documentaristas  brasileiro neste segmento. Entre as produçöes e trabalhos  realizados, cabe destacar a  Exposição Panorama 2003 (MAM) , conduzida pelo Curador Geraldo Mosquera, que nesta epoca era curador do  New Museum of Contemporary Art, exposição Fashion Passion 500 anos de moda (OCA), Artecultura 2001, além de produções feitas para grandes marcas como Louis Vuitton, Cartier, Unilever, Volkswagen, entre outros.  

Em 2019 fez  a exposição intitulada Connection/ Neural, buscando juntar em seus trabalhos arte e conceitos filosóficos .   Também mantém o  projeto ateliê aberto na cidade de São Paulo, imprimindo e buscando assim mostrar uma forma  de estar no mundo, defendendo a ideia de arte como um campo de trocas. buscando construir um mundo paralelo que intitula de ateliê aberto. consiste ai nesta iniciativa a ideia de uma estética relacional.